Als Nationalstadion oder National Stadium werden bezeichnet:

* Nationalstadion Bahrain in Manama
 Estádio Nacional de Brasília Mané Garrincha (Brasilien)
 Wassil-Lewski-Nationalstadion in Sofia (Bulgarien)
 Estadio Nacional de Chile in Santiago (Chile)
 Nationalstadion Peking in (China)
 Boris-Paitschadse-Nationalstadion in Tiflis (Georgien)
 Nationalstadion von Laos in Vientiane 
 Nationalstadion Bukit Jalil in Kuala Lumpur (Malaysia)
 Estádio Nacional do Zimpeto in Maputo (Mosambik)
 Nationalstadion von Osttimor in Dili 
 Stadion Narodowy in Warschau (Polen)
 Nationalstadion Lia Manoliu in Bukarest (Rumänien)
 Nationalstadion Kaohsiung in Kaohsiung (Taiwan)
 Rajamangala-Nationalstadion in Bangkok (Thailand)
 Mỹ-Đình-Nationalstadion in Hanoi (Vietnam)
 Nationalstadion (Tokio, 1958) in (Japan)
 Neues Nationalstadion (Tokio) in (Japan)